Guardia Civil – państwowa jednostka paramilitarna w Hiszpanii
 Guardia Civil – państwowa jednostka paramilitarna w Peru